Макка́ллум () — фамилия. Известные носители:

  (род. 1950) — канадский экономист и политик.
 Маккаллум, Дэвид (род. 1933) — шотландский актёр и музыкант.
 Маккаллум, Дэниел Крейг (1815—1878) — американский железнодорожный инженер.
 Маккаллум, Майк (род. 1956) — ямайский боксёр-профессионал.
 Маккаллум, Малькольм (род. 1944) — британский физик.
 Маккаллум, Рэй (род. 1961) — американский баскетболист и тренер.
 Маккаллум, Рэй (младший) (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист, сын Рэя Маккалума.
 Маккаллум, Скотт (род. 1950) — американский политик, губернатор Висконсина.
 Маккаллум, Фрэнк (1823—1857) — бушрейнджер времён Золотой лихорадки в штате Виктория, Австралия.

Примечания